Ochsenweid ist der Ortsname von

 Ochsenweid (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ochsenweid (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Ochsenweid (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Ochsenweide